

Storia 
 Assedio di Malta (1429) – da parte dei Saraceni
 Assedio di Malta (1565) – anche noto come Grande assedio di Malta, da parte degli Ottomani
 Assedio di Malta (1798-1800) – da parte di Britannici e Maltesi
 Assedio di Malta (1940-1942) – da parte delle potenze dell'Asse durante la Seconda guerra mondiale